Госплемстанция — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Госплемстанция — село в Целиноградском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2009 г.
 Госплемстанция — село в Павлодарском районе Павлодарской области.